Seebarn steht für:

 Seebarn (Gemeinde Harmannsdorf), Dorf und Katastralgemeinde in Harmannsdorf (Niederösterreich), Niederösterreich
 Seebarn (Neunburg vorm Wald), Ortsteil von Neunburg vorm Wald,  Landkreis Schwandorf, Bayern
 Seebarn am Wagram, Dorf und Katastralgemeinde in Grafenwörth, Niederösterreich

Siehe auch:
 Schloss Seebarn